Penttinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1918-1981), homme politique finlandais
Rory Penttinen (né en 1979), pilote automobile finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois